Perunović ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Perunović (* 1984), serbischer Schachspieler
 Miodrag Perunović (Schachspieler) (* 1979), serbischer Schachspieler
 Miodrag Perunović (* 1957), jugoslawisch-montenegrinischer Boxer
 Petar Perunović (1880–1952), Guslar
 Slađana Perunović (* 1984), montenegrinische Langstreckenläuferin